Паул Гааргейс (; нар. 19 лютого 1966) — колишній нідерландський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (31 січня 1994).
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 18 місце досяг 6 листопада 1995 року. 
Переможець всіх турнірів Великого шолома в парному розряді.
Здобув один одиночний та 54 парних титулів туру ATP.
Завершив кар'єру 2003 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 13 (6 титулів, 7 поразок)

Мікст (1 поразка)

Важливі фінали

Парний розряд: 94 (54 титули, 40 поразок)

Одиночний розряд: 8 (1 титул, 7 поразок)

Досягнення

Парний розряд

Одиночний розряд

Примітки

Посилання 
 
 
 

Нідерландські тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Персоналії:Монте-Карло
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді